

Architettura 
 Villa Lomellini Rostan – villa nel quartiere di Multedo di Genova

Persone 
 Casimir Rostan (1774-1837) – botanico francese
 Michela Rostan (1982 – ) – politica italiana
 Rostan – nome in spagnolo di Rostano, primo conte di Gerona dal 785 all’811 circa